Фельдкирхен () — топоним:

 Австрия

 Фельдкирхен — политический округ в Австрии, в федеральной земле Каринтия
 Фельдкирхен — судебный округ в Австрии, в федеральной земле Каринтия

 Германия
 Фельдкирхен (Мюнхен) — коммуна в Германии, в земле Бавария, административный округ Верхняя Бавария
 Фельдкирхен (Нижняя Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария, административный округ Нижняя Бавария

См. также 
 Фельдкирхен-ин-Кернтен — политическая община и город, окружной центр в Австрии, в федеральной земле Каринтия

Ссылки